Degkwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Degkwitz (* 1956), Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
 Hermann Degkwitz (1921–2007), deutscher Grafiker und Journalist

Siehe auch:
 Degwitz
 Deckwitz